Blumentritt ist der Familienname folgender Personen: 

 Ferdinand Blumentritt (1853–1913), Ethnograph, Lehrer und Gymnasialdirektor in Leitmeritz   
 Franz Xaver Blumentritt (1826–1875), Schriftsteller 

 Harald Blumentritt, Präsident der Europäischen Wirtschaftskammer für Bayern und Baden-Württemberg
 Klaus Blumentritt (* 1941), Bundesbeauftragter für Asylangelegenheiten
 Reiner Blumentritt (1943–2019), Kommunalpolitiker und Hobbyarchäologe   
 Volker Blumentritt (* 1946), deutscher Politiker (SPD)